Вилли Арно Зобо Боли (; ) — ивуарийский и французский футболист, защитник клуба «Ноттингем Форест» и сборной Кот-д’Ивуара.

Клубная карьера 

После окончания футбольного центра Клерфонтен, Боли попал в академию клуба «Осер». В начале 2011 года Вилли подписал свой первый профессиональный контракт с клубом, рассчитанный на три года. 16 апреля в матче против «Тулузы» он дебютировал в Лиге 1. 24 апреля в поединке против «Ланса» Вилли забил свой первый гол за «Осер». В 2013 году клуб вылетел в Лигу 2, но Боли остался в команде.

Летом 2014 года он перешёл в португальскую «Брагу», подписав контракт на четыре года. В дебютном сезоне для получения игровой практики Боли выступал за команду дублёров. 14 января 2015 года в матче Кубка Португалии против «Академики» он дебютировал за основной состав. 30 августа в матче против «Боавишты» Боли дебютировал в Сангриш лиге. 17 января 2016 года в поединке против «Насьонала» Вилли забил свой первый гол за «Брагу». В том же году он стал обладателем национального кубка.

Летом 2016 года Боли перешёл в «Порту», подписав пятилетний контракт. 18 сентября в матче против «Тонделы» он дебютировал за «драконов».

8 июля 2017 года английский «Вулверхэмптон» объявил о приобретении Боли на правах аренды. 5 августа в матче против «Мидлсбро» он дебютировал в Чемпионшипе. 31 октября в поединке против «Норвич Сити» Вилли забил свой первый гол за «Вулверхэмптон Уондерерс». По окончании аренды «волки» выкупили трансфер игрока за 12 млн фунтов

1 сентября 2022 года подписал двухлетний контракт с клубом «Ноттингем Форест». 16 сентября дебютировал за новую команду, выйдя в стартовом составе матча Премьер-лиги против «Фулхэма».

Достижения 
Клубные

  «Брага»
 Обладатель Кубка Португалии — 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Ноттингем Форест» 

Футболисты Франции
Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Брага» B
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»